:
 Andrea Vaccaro (1604-1670), peintre italien ;
 Domenico Antonio Vaccaro (1678-1745), sculpteur, architecte et peintre italien ;
 Lorenzo Vaccaro (1655-1706), sculpteur, architecte, orfèvre et peintre italien, père de Domenico ;
 Nicola Vaccaro (1640-1709), peintre italien, fils d'Andrea ;
 Alessandra Melucco Vaccaro (1940-2000), historienne, archéologue et femme politique italienne ;
 Brenda Vaccaro (née en 1939), actrice américaine ;
 Eddy Vaccaro (né en 1973), auteur français de bande dessinée ;
 Kenny Vaccaro (né en 1991), joueur américain de football américain ;
 Luciana Vaccaro (née en 1969), physicienne italo-suisse ;
 Tony Vaccaro (1922-2022), photographe et photojournaliste américain.